Glaux steht für:

 Eule (altgr.) Eulen
 Unterart der Steinkäuze Steinkauz 
 Strand-Milchkraut
 Glaux Verlag Christine Jäger